Guillaume de Gloucester peut se référer à :
 Guillaume FitzRobert (1116-1183),  comte de Gloucester, baron anglo-normand ;
 Guillaume de Danemark (1689-1700), duc de Gloucester, seul fils d'Anne de Grande-Bretagne ;
 William Henry (1743-1805), duc de Gloucester et Édimbourg. Frère de George III du Royaume-Uni ;
 William Frederick (1776-1834), duc de Gloucester et Édimbourg. Fils du précédent ;
 William de Gloucester (1941-1972), petit-fils de George V du Royaume-Uni.